Gonidium kan syfta på:

 Gonidium (lav) – en algcell hos lavar
 Gonidium (bakterier) – könlös fortplantningscell hos bakterier och vissa växter